Amerikai Egyesült Államok
Durango, település Colorado államban, La Plata megyében
Durango, település Iowa államban, Dubuque megyében
Durango, település Texas államban, Falls megyében

 Mexikó
Durango, szövetségi állam

 Spanyolország
Durango, település Baszkföldön, Bizkaia tartományban